Mataram ist die Hauptstadt der Provinz West Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat) auf der indonesischen Insel Lombok. Die Stadt ist ein selbständiges Munizipium (2. Ebene) und hatte zur letzten Volkszählung (SP 2020) 429.651 Einwohner und bildet zusammen mit Ampenan und Cakranegara das größte Bevölkerungszentrum der Insel.

Geografie 
Die Stadt liegt im Osten der Insel Lombok und erstreckt sich zwischen 8°04′ und 8°38′ s. Br. sowie zwischen 116°04′ und 116°08′ ö. L. Sie wird ringsum vom Regierungsbezirk Lombok Barat umschlossen, lediglich im Westen bildet die Küstenlinie der Straße von Lombok eine natürliche Grenze zur Nachbarprovinz Bali im Westen.

Verwaltungsgliederung 
Die Kota wird in sechs Kecamatan mit insgesamt 50 Kelurahan gegliedert.

Demografie 
Zum Census im September 2020 lebten in Kota Mataram 429.651 Menschen, davon 215.887 Frauen (50,25 %) und 213.764 Männer (49,75 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,27 %. Mitte 2022 waren 82,25 Prozent der Einwohner Muslime; 13,93 % waren Hindus; 2,36 % waren Christen (6.873 ev.-luth. / 3.634 röm.-kath.) sowie 0,95 % Buddhisten. 68,17 % (303.346) gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 26,67 % waren Kinder und 5,15 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 48,01 % ledig, 46,17 % verheiratet, 2,10 % geschieden und 3,71 % verwitwet. Der HDI-Index war mit 78,91 der höchste in der Provinz (Provinzdurchschnitt: 68,25).

Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten 

Mataram wird geprägt durch breite, teilweise baumbestandene Straßen, gepflegte Parkanlagen und zahlreiche repräsentative Verwaltungsgebäude, die sich insbesondere an der Hauptstraße Jalan Pejanggik aneinander reihen. Dort befinden sich auch das Rathaus, die wichtigsten Moscheen, das Islamische Zentrum. Die Stadt ist Sitz der Provinzregierung und der 1962 gegründeten Universitas Mataram (UNRAM). Etwa 20 Kilometer südöstlich liegt der internationale Flughafen Lombok. Durch die Stadt fließt der Fluss Jangkok, der in Ampenan in die Lombokstraße mündet.
In Ampenan befindet sich die 1962 gegründete Pusat Bahasa University und der Hafen. Cakranegara ist kommerzielles Zentrum der Insel und hat eine chinesische Gemeinde.
Zu den Sehenswürdigkeiten zählen u. a.:
 In Ampenan, dem etwa 5 km westlich des Zentrums gelegenen Vorhafen von Mataram, befindet sich der chinesische Friedhof mit zahlreichen zum Meer hin ausgerichteten farbenfrohen Grabdenkmälern. Viele sind von für den Taoismus typischen Wächterfiguren flankiert. Auch einige Grabstätten aus dem 19. Jahrhundert mit holländischer Beschriftung sind noch erhalten.
 In Ampenan ist ebenfalls der am Meer errichtete Hindutempel Pura Segara sehenswert. Er erhebt sich in dem „Kampung Arab“ genannten dicht bebauten Wohnviertel, dessen Name „Arabisches Dorf“ bedeutet. Hier werden noch Boote im traditionellen Stil von Hand ohne Baupläne gefertigt und farbenfroh verziert. Kampung Arab ist auch wegen seines Fischmarktes und Nachtmarktes bekannt.
 Das Museum Nusa Tenggara Barat, das über die Geschichte, Fauna, Geologie und Kultur der Provinz Nusa Tenggara Barat informiert, befindet sich am Übergang von Ampenan nach Mataram.
 Der Hindutempel Pura Meru in Cakranegara, der 1720 erbaut wurde und aus drei hohen strohgedeckten mehrstufigen Schreinen (sog. Meru) sowie 33 kleineren Schreinen besteht, ist der größte Hindutempel Lomboks. Der mittlere Meru mit seinen elf Stufen symbolisiert den Wohnplatz Shivas, der nördliche Meru mit neun Stufen entspricht der Wohnstätte von Wishnu und der Schrein mit den sieben Stufen entspricht dem Wohnplatz des Gottes Brahma. Nach anderer Auslegung stellen die drei Meru die drei heiligen Berge Indonesiens dar: Rinjani, Agung und Bromo.
 Gegenüber, auf der anderen Seite der Jalan Separang, befindet sich auf dem Gelände des früheren Palastes von 1744 ein Teich mit einer künstlich angelegten Insel, auf der ein kleiner Tempel errichtet wurde. Die gesamte Anlage, Mayura Water Palace, war 1894 Schauplatz von Kämpfen zwischen balinesischen Aufständischen und niederländischen Truppen, daher ist von den ursprünglichen Gebäuden nur noch wenig erhalten.
 Das Rathaus und das Gebäude der Provinzverwaltung, beide an der Jalan Pejanggik in gepflegten Grünanlagen gelegen.
 Die Gebäude der Universitas Mataram, von gepflegten Grünanlagen umgeben.
 Die 2009 neu erbaute katholische Kirche Maria Immaculata mit rund 500 Sitzplätzen und zwei weithin sichtbaren Kirchtürmen bildet einen reizvollen Kontrast zu den zahlreichen Moscheen der Stadt.
 Das neue Einkaufszentrum Mataram Mall.
 Im Süden von Mataram ist das neue Krankenhaus Rumah Sakit Umum eine architektonische Besonderheit.

Geschichte 
Schon im 9. Jahrhundert war Mataram ein Königreich. Seit dem 16. Jahrhundert regierte ein muslimische Dynastie, die die Linie der Könige von Java begründete. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war Mataram der Wohnsitz des Kronprinzen von Karang Asem, eines Königreiches im südlichen Bali.

Klimatabelle

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite der Kota Mataram (indonesisch/englisch)
 Satu Data Kota Bima / Open Data Kota Bima (indonesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Lombok
Kota
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Geographie (Nusa Tenggara Barat)